Oblężenie Żor (1345) – oblężenie w trakcie wojny polsko-czeskiej
 Oblężenie Żor (1433) – oblężenie podczas wojen husyckich
 Oblężenie Żor (1473) – oblężenie w trakcie wojny o sukcesję korony czeskiej
 Bój o Żory (1939) – jedna z bitew w trakcie kampanii wrześniowej
 Bitwa żorska (1945) – starcie zbrojne pomiędzy wojskami niemieckimi a radzieckimi

Zobacz też 
 Żory – miasto w dzisiejszej Polsce.